Vansteenkiste ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Vansteenkiste (1928–1991), belgischer Radrennfahrer
 Eugeen Vansteenkiste (1896–1963), belgisch-flämischer Kunstmaler
 Luc Vansteenkiste (* 1947), belgischer Politiker

Siehe auch:

 Steenkiste